Мария Александрова: Александрова, Мария Александровна (род. 1978) — российская балерина.
 Александрова, Мария Константиновна (род. 2000) — российская хоккеистка.